Hendrik Jan van Heek (1733-1808), burgemeester van Enschede van 1780 tot 1803
Hendrik Jan van Heek (1759-1809), lid van de Nederlandse textielfamilie Van Heek en burgemeester van Enschede in 1806
Hendrik Jan van Heek (1830-1875), lid van de Nederlandse textielfamilie Van Heek
Hendrik Jan van Heek (1814-1872), lid van de Nederlandse textielfamilie Van Heek
Hendrik Jan van Heekplein, plein in Enschede genoemd naar genoemd naar Hendrik Jan van Heek